Hausladen ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hausladen (1894–1949), antifaschistischer Widerstandskämpfer, Bruder von Hans Hausladen
 Erwin Hausladen (1925–2015), deutscher Theologe, Geistlicher des Erzbistums München-Freising
 Gerhard Hausladen (* 1947 in München), deutscher Maschinenbauer und seit 2001 Professor für Bauklimatik und Haustechnik an der Technischen Universität München
 Hans Hausladen (1901–1938), antifaschistischer Widerstandskämpfer, Opfer des Stalinismus  
 Max Hausladen (1856–1931), deutscher Verwaltungsjurist, Berzirksamtsvorstand am Bezirksamt Mallersdorf
 Sonja Hausladen (* 1963), österreichische Schwimmerin in den 1970er und 1980er Jahren